Jméno a příjmení Anna Nováková má více známých nositelů:

 Anna Nováková (překladatelka) (1921–2005) – česká překladatelka z ruštiny a z němčiny
 rodné jméno operní pěvkyně Ady Nordenové (1891–1973)
 Anna Frances Nováková (1864–1952) – první česká lékařka v USA